Thalhauser Graben oder Thalhausergraben ist der Name folgender Gewässer in Bayern:

 Thalhauser Graben (Moosach), linker Zufluss der Moosach (Isar) in Freising, Landkreis Freising
 Thalhausergraben (Sur), rechter Zufluss der Sur (Fluss) bei Thalhausen, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land